Рафаэль Надаль в третий раз подряд защитил свой титул на парижских кортах.

Посев 

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  'Рафаэль Надаль (Титул)
  Давид Феррер (Финал)  Томаш Бердых (Первый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Полуфинал)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Янко Типсаревич (Третий раунд)
  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Николас Альмагро (Четвёртый раунд)
  Томми Хаас (Четвертьфинал)
  Кэй Нисикори (Четвёртый раунд)
  Милош Раонич (Третий раунд)
  Жиль Симон (Четвёртый раунд)
  Филипп Кольшрайбер (Четвёртый раунд)
  Хуан Монако (Первый раунд)
  Сэм Куэрри (Третий раунд)
  Джон Изнер (Третий раунд)
  Андреас Сеппи (Третий раунд)  Ежи Янович (Третий раунд)
  Александр Долгополов (Первый раунд)
  Кевин Андерсон (Четвёртый раунд)
  Бенуа Пер (Третий раунд)
  Жереми Шарди (Третий раунд)
  Григор Димитров (Третий раунд)
  Фабио Фоньини (Третий раунд)
  Флориан Майер (Первый раунд, отказ)
  Михаил Южный (Четвёртый раунд)
  Жюльен Беннето (Третий раунд)
  Марсель Гранольерс (Первый раунд)
  Томми Робредо (Четвертьфинал)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ник Кирьос (Второй раунд)
  Алекс Кузнецов (Первый раунд)
  Марк Жикель (Первый раунд)
  Адриан Маннарино (Первый раунд)
  Николя Маю (Первый раунд)
  Гаэль Монфис (Третий раунд)
  Люка Пуй (Второй раунд)
  Флоран Серра (Первый раунд)
  Пабло Куэвас (PR, Второй раунд)
  Юрген Цопп (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Андреас Бек (Первый раунд)
  Иржи Веселый (Первый раунд)
  Джеймс Дакворт (Первый раунд)
  Стив Дарси (Первый раунд)
  Сомдев Девварман (Второй раунд)
  Стив Джонсон (Первый раунд)
  Пабло Карреньо Буста (Первый раунд)
  Денис Кудла (Первый раунд)
  Даниэль Муньос де ла Нава (Первый раунд)
  Вашек Поспишил (Первый раунд)
  Михал Пшисенжний (Второй раунд)
  Юлиан Райстер (Первый раунд)
  Пере Риба (Первый раунд)
  Джек Сок (Второй раунд)
  Максим Тейшейра (Первый раунд)
  Ян-Леннард Штруфф (Первый раунд)
  Илья Марченко (LL, Первый раунд)
  Райн Уильямс (LL, Первый раунд)
  Андреас Хайдер-Маурер (LL, Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Томас Беллуччи (Травма мышц живота)
  Энди Маррей (Травма спины)
  Хуан Мартин дель Потро (Вирусное заболевание)
  Раджив Рам
  Дуди Села
  Марди Фиш

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Симоне Болелли (Первый раунд)
  Флориан Майер (Первый раунд)
  Майкл Расселл (Первый раунд)
  Бернард Томич (Первый раунд)
  Алехандро Фалья (Первый раунд)
  Дмитрий Турсунов (Второй раунд)
  Лу Яньсюнь ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые